Berghofen ist der Ortsname von:

 Berghofen (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Berghofen (Battenberg) Ortsteil von Battenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen 
 Berghofen (Dortmund) Stadtteil in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Berghofen (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Berghofen (Moosach), Ortsteil der Gemeinde Moosach, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Berghofen (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch
 Berghofer
 Berghof
 Berghöfe